Појам Костас Караманлис може да се односи на:
 Костас Караманлис (старији), председник Грчке од 1990. до 1995. и четири пута премијер Грчке
 Костас Караманлис (млађи), премијер Грчке од 2004. до 2009.